Newbottle – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Newbottle – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)